Artoffact Records — канадско-исландский звукозаписывающий лейбл, который специализируется на индастриале, пост-панке, хэви-метале и электронной музыке.

В июне 2013 года лейбл организовал концертное выступление некоторых своих групп, включая Prospero, Encephalon и Legend

Исполнители лейбла 
 3Teeth
 Absurd Minds
 Actors
 Aesthetic Perfection
 Alice in Videoland
 Apoptygma Berzerk
 Ayria
 Blank
 Bootblacks
 Cabaret
 Cat Rapes Dog
 cEvin Key
 Cloud Rat
 Coil
 Colony 5
 Controlled Bleeding
 Dawn of Ashes
 Dead Quiet
 Dead When I Found Her
 Devours
 Download
 Encephalon
 GGGOLDDD
 Ghost Twin
 Headless Nameless
 Headscan
 Individual Totem
 Interlace
 Jesus on Extasy
 Juno Reactor
 KANGA
 Kælan Mikla
 Kauan
 Kobold
 Leathers
 LEGEND
 Marsheaux
 Massiv in Mensch
 Mlada Fronta
 Moksha
 Monster Movie
 Nash the Slash
 Netz
 Noise Unit
 Öhm
 ÖTZI
 Ovo
 Ploho
 Prospero
 Psyche
 Ploho
 Rational Youth
 Reptilicus
 Ritual Dictates
 Saltillo
 Seeming
 Seer
 Solo Ansamblis
 SÓLVEIG MATTHILDUR
 Spectres
 Standeg
 Strategy
 Steril
 THE FOREIGN RESORT
 Trylok
 Tunic
 Urceus Exit
 V▲LH▲LL
 Wingtips
 ЧЕРНАЯ РЕЧКА (BLACK RIVER)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
Лейблы звукозаписи, основанные в 1997 году